Bosque petrificado puede referirse a:

 Bosque petrificado, yacimiento paleontológico con fósiles de árboles;
 Bosque Petrificado de Puyango, yacimiento fosilífero en Ecuador;
 Bosque Petrificado Sarmiento, monumento natural en Chubut, Argentina;
 Bosques Petrificados, monumento natural en Santa Cruz, Argentina;
 Parque nacional del Bosque Petrificado, parque nacional en Arizona, Estados Unidos;
 El bosque petrificado (The petrified forest), película de 1936 dirigida por Archie Mayo.